District No. 2 Schoolhouse ist ein alternativer Name für folgende im NRHP gelisteten Schulgebäude:
 Garfield School (Brunswick, New York) in Brunswick, New York
 Palmer School (Boxford) in Boxford, Massachusetts

Siehe auch:
 District No. 2 School